Olimstad ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Olimstad (* 2000), norwegische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Markus Olimstad (* 1994), norwegischer Snowboarder